В 1900 году были различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

Достижения человечества

Открытия 
 Были открыты первые залежи урана в России: профессор И. А. Антипов и Б. Г. Карпов провели исследования руды Туя-Муюнского месторождения и определили наличие в них урана. И. А. Антипов выступил с этим открытием на заседании Петербургского минералогического общества.
 Максом Планком была выведена формула для распределения энергии.

Изобретения 
 Цеппелин (жёсткий дирижабль): Фердинанд фон Цеппелин.

Награды 
 Ломоносовская премия — П. Г. Меликов и Л. В. Писаржевский за «Исследование над перекисями».

Родились 
 19 марта — Фредерик Жолио-Кюри, французский физик и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по химии (ум. 1958).
 22 сентября — Сергей Иванович Ожегов, автор толкового словаря, выдержавшего 27 изданий на протяжении 48 лет (ум. 1964).
 19 ноября —  Михаил Алексеевич Лаврентьев , советский математик и механик, основатель Сибирского отделения АН СССР, академик и вице-президент АН СССР (ум. 1980).
 6 декабря —  Джордж Юджин Уленбек, американский физик-теоретик, один из соавторов открытия спина электрона (ум. 1988).

Скончались 
 31 марта — Йозеф Грубер, австрийский отолог, профессор Венского университета; доктор медицины (род. в 1827 году).
 3 декабря — Фридрих Гофман, немецкий изобретатель (род. в 1818 году).

См. также

Примечания